Michail Sadornow ist der Name folgender Personen:

* Michail Michailowitsch Sadornow (* 1963), russischer Bankmanager und Politiker 
 Michail Nikolajewitsch Sadornow (1948–2017), russischer Schriftsteller und Comedian